Ardeidae, grupo de aves que inclui os socós e as garças

Localidades
Garça (São Paulo), cidade
Garças (Belo Horizonte), bairro

Ver também

Desambiguação